Pierce kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Nelson Pierce
 William Dwight Pierce
 John Hwett Pierce

Robotskapade auktorsförkortningar